Christina van Denemarken (Noorwegen), Noors koningin-gemaal
Christina van Denemarken (1521-1590), dochter van de koning van Denemarken